Sequenzregeln gibt es in folgenden Zusammenhängen der Mathematischen Logik:

 im wp-Kalkül, siehe wp-Kalkül#Sequenzregel
 im Hoare-Kalkül, siehe Hoare-Kalkül#Kompositions- oder Sequenzregel

In der Chemie gibt es Sequenzregeln zur Bestimmung der (R)- oder (S)-Konfiguration chiraler Moleküle:

 Cahn-Ingold-Prelog-Konvention